Ibach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Ibach (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Ibach SZ, Gemeindeteil von Schwyz im Kanton Schwyz, Schweiz
 Ibach (Oppenau), Stadtteil von Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ibach (Remscheid), Hof im Stadtteil Haddenbach, kreisfreies Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Ibach (Wipperfürth), Ortschaft von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ibach (Wuppertal), Wohnplatz im Bezirk Uellendahl-Katernberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Ibach (Acher), rechter Zufluss der Acher in Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ibach (Alb), rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Alb nach Wilfingen, Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ibach (Birs), rechter Zufluss der Birs entlang der Kantonalgrenze zwischen Brislach, Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft und Himmelried, Bezirk Thierstein, Kanton Solothurn
 Ibach (Dietzhölze), linker Zufluss der Dietzhölze bei Steinbrücken, Gemeinde Dietzhölztal, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Ibach (Grobbach), linker Zufluss des Grobbachs (zur Oos) in Geroldsau, Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Ibach (Losse), rechter Zufluss der Losse nach Helsa, Landkreis Kassel, Hessen
 Ibach (Morsbach), linker Zufluss des Morsbachs (zur Wupper) zwischen den Stadtteilen Haddenbach und Hasten, beide zum kreisfreien Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Ibach (Muota), rechter Zufluss der Muota in Ibach, Gemeinde Schwyz, Kanton Schwyz
 Ibach (Necker), linker Zufluss des Neckers bei Lütisburg, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Ibach (Rench), rechter Zufluss der Rench in Ibach, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ibach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zum Bodensee) vor Haslachmühle, Gemeindeteil Hasenweiler, Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ibach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter bei Waflen, Bezirk Rüte, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Ibach (Wupper), Zufluss der Wupper bei Ibach, Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ibach steht für:
 Ibach (Unternehmen) (1794–2007) in Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, ehemals ältester Klavierhersteller der Welt

Ibach ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rudolf Ibach oder Rudolf Ibach der Jüngere (1873–1940), deutscher Klavierfabrikant und Kunstsammler
 Alfred Ibach (1902–1948), deutscher Dramaturg, Schauspieler, Verleger und Autor
 Dieter Ibach (1926–1998), deutscher Medienmanager, Programmdirektor des Saarländischen Rundfunks
 Harald Ibach (* 1941), deutscher Festkörperphysiker
 Hartmann Ibach (um 1487–1533 oder später), Theologe und evangelischer Prediger der Reformationszeit
 Helmut Ibach (1912–1996), deutscher Historiker, Journalist und Publizist
 Ilse Ibach (1921–2002), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Ibach (1825–1908), katholischer Priester, Limburger Domherr, Zentrums-Politiker, Historiker und Publizist
 Johannes Adolph Ibach (1766–1848), Orgelbauer und Gründer der Barmer Klavierbauerdynastie Ibach
 Karl Ibach (1915–1990), Schriftsteller, jüngster Insasse im KZ Kemna und späterer Vorsitzender des Zentralverbands Demokratischer Widerstandskämpfer- und Verfolgtenorganisationen
 Karl Ibach (FCB), Präsident des FC Basel 1913, 1922–25 und 1927
 Peter Adolph Rudolph Ibach oder Rudolf Ibach der Ältere (1843–1892), Barmer Klavierfabrikant und Instrumentensammler

Siehe auch:
 Ibbach, linker Zufluss der Seckach (zur Jagst) nach dem Glashof, Stadtteil Waldhausen, Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg